Перша Футбольна ліга 2011—2012, яку також називають з причин спонсорства як Перша Футбольна ліга Енпауер () — 8-ий сезон Першої Футбольної ліги Англії під його нинішньою назвою та 19-тий за нинішнього формату ліги.

Інформація про команди

Тренери, капітани та спонсори

Турнірна таблиця 

(Ч) - чемпіон; (В) - виліт до Ліги 2 2012/13; (П) - вихід до Чемпіонату Футбольної Ліги 2012/13; (ПО) - переможець плей-офф

Результати

Плей-оф

Півфінали 

|}

Фінал

Статистика

Найкращі бомбардири 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Позиція
!Гравець
!Клуб
!Голи
|-
|1
|align="left"| Джордан Роудс
|align="left"|Хаддерсфілд Таун
|35
|-
|2
|align="left"| Чед Еванс
|align="left"|Шеффілд Юнайтед
|29
|-
|3
|align="left"| Бредлі Райт-Філіпс
|align="left"|Чарльтон Атлетік
|22
|-
|4
|align="left"| Стюарт Бівон
|align="left"|Вайкомб Вондерерз
|21
|-
|5
|align="left"| Гарі Медін
|align="left"|Шеффілд Венсдей
|18
|-
|6
|align="left"| Енді Вільямс
|align="left"|Йовіл Таун
|16
|-
|7
|align="left"| Лі Міллер
|align="left"|Карлайл Юнайтед
|14
|-
|rowspan="5"|8
|align="left"| Франсуа Зоко
|align="left"|Карлайл Юнайтед
|13
|-
|align="left"| Ентоні Вордсворт
|align="left"|Колчестер Юнайтед
|13
|-
|align="left"| Джеф Х’юз
|align="left"|Ноттс Каунті
|13
|-
|align="left"| Лі Вільямсон
|align="left"|Шеффілд Юнайтед
|13
|-
|align="left"| Лі Новак
|align="left"|Хаддерфілд
|13
|-

Нагороди

Щомісячні нагороди

Примітки 

Перша Футбольна ліга
Англія
Англія